Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2002 година e 53-ти пореден.

Започва на 3 март 2002 г. и завършва на 13 октомври.

Съдържа в календара 17 старта.

Стартове

Източници 
 2002 (архивирано копие)

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони